Габолтов () — село и одноимённая община в районе Бардеёв Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1247 года.

География 
Село расположено в северной части края, вблизи государственной границы с Польшей, у подножия горы Бусов, к северу от автодороги . Абсолютная высота — 406 метров над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 12,73 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Габолтова составляла 505 человек.
Динамика численности населения общины по годам:

Примечания 

Населённые пункты Словакии